Синежупанники:
 Синежупанники — название двух дивизий, по цвету верхней формы одежды — жупана, сформированных немцами из российских военнопленных украинского происхождения для действий на Малороссии.
 Синежупанники — посёлок, до 2016 года — Петровское, переименован в процессе декоммунизации, входит в Шаргородский район Винницкой области.